Валье-де-Бардахи () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 45.57 км². Население — 50 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски